Билинкис — еврейская фамилия.

 Билинкис, Александр Григорьевич (род. 1968) — молдавский бизнесмен и общественный деятель.
 Билинкис, Михаил Яковлевич (1945—2007) — российский филолог-русист, преподаватель.
 Билинкис, Яков Семёнович (1926—2001) — советский литературовед, историк русской литературы.